

Geografia 
 Stromboli – isola del comune siciliano di Lipari
 Stromboli – vulcano in Italia

Marina 
 Classe Stromboli – navi da rifornimento
 Stromboli – nave del Regno delle Due Sicilie
 Stromboli – nave di classe Vesuvio
 Isola di Stromboli – traghetto veloce costruito dal Cantiere navale De Poli

Altro 
 Stromboli (Terra di Dio) – film del 1950 di Roberto Rossellini
 Pizza Stromboli – piatto statunitense
 26761 Stromboli – asteroide